Der Britbowl ist das Endspiel um die britische Meisterschaft in der Sportart American Football. Von 1987 bis 2010 wurde der Britbowl als Endspiel der British American Football League ausgetragen. Nach der Ablösung der BAFL durch die BAFA National Leagues wurde der Britbowl als Endspiel um die Meisterschaft des Nationalverbandes beibehalten.

Bisherige Austragungen

Erfolgreichste Teams

Einzelnachweise 

American-Football-Wettbewerb im Vereinigten Königreich